Irpin (grad), grad u Ukrajini
 Irpin (rijeka), rijeka u Ukrajini